Glaucio puede referirse a:

 el nombre común de la planta Glaucium corniculatum; O
 el nombre común de la planta Glaucium flavum.